Bertimon ist der Familienname folgender Personen:
 Charlus Bertimon (* 1957), französischer Speerwerfer
 Léone Bertimon (* 1950), französische Kugelstoßerin